Сандра Качіч була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Тамарін Танасугарн.

Маріон Маруска виграла титул, перемігши у фіналі Юдіт Візнер з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Анке Губер (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (фінал)
  Лінда Вілд (2-ге коло)
  Барбара Шетт (1-ше коло)
  Флоренсія Лабат (2-ге коло)
  Домінік Ван Рост (1-ше коло)
  Карін Кшвендт (1-ше коло)
  Александра Фусаї (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1997
Тур WTA 1997